2-й чемпионат МХЛ был разыгран с 5 сентября 1993 года по 19 марта 1994 года. Победителем впервые стала тольяттинская «Лада».

Литература 
 Жидков В., Серебренников А., Тетерин П. Отечественный хоккей. Высший эшелон 1946/1947-2006/2007 — Москва: Глобал спорт консалтинг, 2007 г., ISBN 978-5-9901178-1-5

Ссылки 
 Наша история. Часть 48. 1993-1994

1993
1993 год в хоккее
1994 год в хоккее